Colleoni (famiglia) – famiglia aristocratica originaria di Bergamo
 Aurelio Angelo Colleoni – politico italiano
 Bartolomeo Colleoni – condottiero italiano del XV secolo.
 ATR 803 Colleoni – elettrotreno multi-alimentazione

Pagine correlate 
 Martinengo Colleoni